Falchi ist der Familienname folgender Personen:

 Alan de Falchi (* 2000), brasilianischer Diskuswerfer
 Anna Falchi (* 1972), italienisches Model und Fernsehmoderatorin
 Carlos Falchi († 2015), brasilianisch-US-amerikanischer Designer
 Isidoro Falchi (1838–1914), italienischer Arzt und Archäologe
 Paola Falchi (* 1940), italienische Schönheitskönigin und Schauspielerin
 Stanislao Falchi (1851–1922), italienischer Musikpädagoge und Komponist